Jafar ou Ja'far peut faire référence à :

Personnalités 
 Ja'far ibn Abu Talib (?-629), cousin et compagnon de Mahomet
 Ja'far al-Sadiq (702-765), sixième imam chiite
 Jafar ben Yahya  (767 - 803), le vizir du calife Haroun ar-Rachid
 Ja'far ibn Muhammad Abu Ma'shar al-Balkhi (787-886), savant perse
 Khawlah bint Ja'far
 Sidi Jafar ibn Claude Abd al Malek (appelé plus couramment "Jafar"), chroniqueur
 Jafar Khan (?-1789), shah de Perse (1785-1789)
 Jafar al-Askari (1887–1936), Premier ministre irakien
 Onn Jaafar (1895-1962), homme politique malaisien
 Jafar Sharif-Emami (1910-1998), Premier ministre iranien
Ja'far Sobhani (1930-), théologien chiite et écrivain iranien
 Jafar Pishevari (?-1947), homme politique d'Azerbaïdjan
 Jafar Zafarani (1947-), mathématicien iranien 
 Jafar Panahi (1960-), réalisateur iranien

Personnage de fiction 

 Jaffar, héros principal du film Les Maitres du Temps de Laloux et Moebius.
 Jafar, un personnage du film Aladdin (1992) de Walt Disney Pictures
 Jaffar (Fire Emblem), un personnage de la série de jeux vidéo Fire Emblem
 Ja'Far (Magi), un personnage du manga Magi (manga). 
 Jafar, un personnage de la série Once Upon a Time in Wonderland

Voir aussi 
 Gaafar Nimeiry (1930-2009), président du Soudan (1971-1985)
Prénom arabe
Prénom masculin
Homonymie de prénom